Татьяна Лайд (в дев. — Воробьёва; 10 января 1946, Таллинн) — советская эстонская балерина и педагог. Заслуженная артистка Эстонской ССР (1980).

Биография 
Родилась в 1946 году в Таллине в семье военного.

В 1964 году окончила Таллинское хореографическое училище (класс Зои Калеви-Силлы).

В 1964—1989 годах — балерина Государственного академического театра оперы и балета «Эстония».

Член КПСС с 1976 года. Член Театрального общетва Эстонской ССР с 1977 года. В 1980 году присвоено звание Заслуженный артист Эстонской ССР.

Дважды была замужем: первый муж в 1966—1971 годах — оперный певец Тео Майсте, второй муж в 1974—1987 годах — эстрадный певец Арво Лайд.

Одновременно с выступлениями в 1985-89 годах преподавала классический танецав Таллиннском хореографическом училище.

С 1990 года является преподавателем балетной студии Кайе Кырб.

Источники 
 Laid, Tatjana // Eesti teatri biograafiline leksikon

Заслуженные артисты Эстонской ССР
Персоналии:Национальная опера «Эстония»